Bingel ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Bingel (1933–2008), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Grafiker
 Kurt Bingel (1906–1966), deutscher Mediziner
 Rudolf Bingel (1882–1945), deutscher Manager
 Ulrike Bingel (* 1975), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin
 Werner A. Bingel (1922–2011), deutscher theoretischer Chemiker

Siehe auch:
 Bingelis